Вильормур уй Хайунум Давидсен (; ) — фарерский футболист, защитник шведского «Хельсингборга» и национальной сборной Фарерских островов.

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе НСИ из своего родного города. Затем перешёл в молодёжную команду датского «Оденсе». Взрослую карьеру начал в 2010 году в другом датском клубе — «Фюн», выступающем в первом дивизионе. В 2012 году вернулся в НСИ, после чего выступал также за норвежский «Йерв» и датскую «Фредерисию».

8 августа 2013 года перешёл в «Вайле». Первую игру за новый клуб провёл 11 августа против «АБ Гладсаксе», выйдя на поле в конце первого тайма вместо Даниэля Норузи. На протяжении пяти лет выступал в первом дивизионе Дании. По итогам сезона 2017/18 клуб занял первую строчку в турнирной таблице и вышел в Суперлигу. 13 июля 2018 года во встрече первого тура с «Хобро» Давидсен дебютировал в чемпионате Дании.

17 января 2022 года перешёл в шведский «Хельсингборг», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два года. Дебютный матч в чемпионате Швеции провёл 2 апреля против «Хаммарбю», появившись на поле в стартовом составе.

Достижения 
Фюн
 Победитель Второго дивизиона Дании: 2011/12

Вайле
 Победитель Первого дивизиона Дании (2): 2017/18, 2019/20

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Фарерских островов. 11 июня 2013 года дебютировал в составе национальной сборной Фарерских островов в отборочном матче чемпионата мира 2014 года со Швецией, появившись на поле в стартовом составе.

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:60 матчей и 3 гола; 12 побед, 11 ничьих, 37 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хельсингборга»

Футболисты Фарерских островов
Игроки сборной Фарерских островов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Фарерских островов по футболу
Игроки ФК «Фюн»
Игроки ФК НСИ
Игроки ФК «Йерв»
Игроки ФК «Фредерисия»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Хельсингборг»